Les liens hypertextes  situés sur une page web sont classés en deux catégories selon leur cible ou destination : les liens internes et les liens externes.

L’hypertexte est le fondement même d’Internet : un réseau constitué d’un ensemble de documents numériques liés entre eux par des hyperliens.

Lien interne et lien externe 

En règle générale, un lien vers une autre section de la même page web ou vers une autre page du même site web est considéré comme interne, tandis qu’un lien vers une page n’appartenant pas au même site web est considéré comme externe.

Exceptions 
Cependant, ces définitions trouvent leurs limites lorsque la même organisation exploite plusieurs domaines complémentaires, par exemple lorsqu'un site web marchand est utilisé pour permettre l’achat d’articles présentés sur un site web « vitrine ». Dans ces cas, les liens qui sont « externes » selon la définition ci-dessus peuvent être considérés comme « internes » selon la situation. En tenant compte de ce cas particulier, un lien interne est un lien qui pointe vers une page web ou vers une ressource située dans le même répertoire racine.

De même, les liens qui semblent être « internes » à première vue sont en fait « externes » dans de nombreux cas, par exemple dans le cas d'un lien entre des sous-domaines d'un domaine principal qui ne sont pas exploités par la ou les mêmes personnes. Par exemple, une plateforme de blogs, telle que WordPress, Blogger ou Tumblr, héberge des milliers de blogs différents sur des sous-domaines totalement indépendants les uns des autres et dont les auteurs sont en grande majorité des personnes différentes et n’ayant aucun lien entre eux. Dans ce cas de figure, on pourrait considérer un lien comme « interne » seulement s'il est dirigé vers le même sous-domaine, et non vers d’autres sous-domaines du domaine principal.

Utilité 
Les deux types de liens internes et externes aident les utilisateurs à naviguer sur Internet et permettent d’augmenter la valeur d’un site web aux yeux des moteurs de recherche (SEO). Le maillage de liens internes permet plus spécifiquement de définir l’organisation et la structure du site web, et donne ainsi l’occasion aux moteurs de recherche de mieux comprendre leur structure et l’importance donnée à certaines pages.

Ressources 
Les liens internes d'un site web peuvent être visualisés depuis des services d'exploration web. Les principaux sites proposant de tels services sont:
 w3.org

Notes et références 

Hypertexte